Il torneo singolare femminile dei Campionati mondiali di tennistavolo 2017 si è svolto dal 31 maggio al 4 giugno 2017.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8 

2017